Goldenburg steht für
Kraftwerk Goldenburg 
Burg Goldenburg, Böhmen 
Siehe auch:
Ewige Goldene Burg
Goldburg
Goldenberg